Verdun steht für folgende geographischen Objekte:

in Frankreich:
 Verdun, Stadt im Département Meuse
 Arrondissement Verdun, Arrondissement im Département Meuse

Gemeinden in Frankreich:
 Verdun (Ariège) im Département Ariège
 Verdun-en-Lauragais im Département Aude
 Verdun-sur-Garonne im Département Tarn-et-Garonne
 Verdun-sur-le-Doubs im Département Saône-et-Loire

Wahlkreise in Frankreich:
 Kanton Verdun-1 im Département Meuse
 Kanton Verdun-2 im Département Meuse
 Kanton Verdun-sur-Garonne im Département Tarn-et-Garonne
 Kanton Verdun-sur-le-Doubs im Département Saône-et-Loire

in anderen Ländern:
 Verdun (Slowenien), Ortsteil von Novo mesto, Slowenien
 Verdun (Montreal), Arrondissement von Montreal, Kanada
 Verdun (South Australia), Ort in Australien
 Verdun (Mauritius), Ort in Mauritius
 Cerro del Verdún, Berg in Uruguay

Verdun steht für:
 Vertrag von Verdun, Vertrag über die Aufteilung des Fränkischen Reiches (843)
 Belagerung von Verdun im Ersten Koalitionskrieg (1792)
 Schlacht um Verdun im Ersten Weltkrieg (1916)
 Verdun (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 Verdun (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 2015

Verdun als Schiffsname:
 Verdun (Schiff, 1928), ein französischer Großzerstörer der Guépard-Klasse im Zweiten Weltkrieg

Verdun ist der Familienname folgender Personen:
 Amy Verdun (* 1968), niederländische Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin 
 Rohese de Verdon († 1247), anglonormannische Adlige

Siehe auch:
 Bertharius von Verdun
 Verdon (Begriffsklärung)
 Verden (Begriffsklärung)